Die Liste von Bergen nach Schartenhöhe führt die 100 weltweit prominentesten Berge.

Die Schartenhöhe oder Prominenz eines Gipfels ergibt sich als Differenz aus seiner Höhe und der der höchstgelegenen Einschartung (Bezugsscharte), bis zu der man mindestens absteigen muss, um einen höheren Gipfel zu erreichen. Künstliche Geländeveränderungen, wie der Suez- oder Panamakanal, werden dabei nicht berücksichtigt. Die Schartenhöhe ist neben der Dominanz ein objektives Maß für die Selbständigkeit eines Gipfels.

Neben der maßgeblichen Einschartung sind zwei Bezugsberge angegeben, sofern es sich nicht um den höchsten Berg eines Kontinentes oder einer Insel handelt:
Der Prominence Master ist der der Bezugsscharte entlang des Kammverlaufs nächstliegende prominentere und höhere Gipfel, den man über diese Scharte erreichen kann, ohne tiefer absteigen zu müssen.
Der Island Parent ist der höchste Gipfel, der ausgehend von der jeweiligen Bezugsscharte über einen in jedem Punkt ansteigenden Weg erreicht werden kann. Er ist der höchste Berg jenseits der Bezugsscharte, dessen eigene Bezugsscharte niedriger liegt als die des betrachteten Gipfels.

Siehe auch 
 Liste der prominentesten Berge Europas
 Liste der prominentesten Berge der Alpen

Weblinks 

World Top 100 by Prominence von Peakbagger.com (englisch)
World Top 100 Table (MS Excel; 62 kB)
The World Ultras Homepage

Schartenhohe
Bergeschartenhohe